Ebenthal ist der Name folgender Orte:

 Ebenthal, Gemeinde im Bezirk Gänserndorf, Niederösterreich
 Ebenthal in Kärnten, Gemeinde im Bezirk Klagenfurt-Land, Kärnten
 Ebenthal (Gemeinde Schwand), Ortschaft von Schwand im Innkreis, Bezirk Braunau am Inn, Oberösterreich

Siehe auch:
Ebental
Schloss Ebenthal